Yamamoto steht für:

 Yamamoto (Familienname), ein japanischer Familienname
 Yamamoto (Miyagi), Stadt in der Präfektur Miyagi, Japan
 Yamamoto (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (2249) Yamamoto, Asteroid des Hauptgürtels